Софія (M-Tel Masters) — щорічний міжнародний шаховий турнір, що проводився в з 2005 по 2009 роки.

Турнір входить в серію турнірів «Великого шолому». Переможець турніру автоматично класифікується в фінал серії «Великого шолому» в Більбао (Іспанія).

Організатор турніру був міжнародний майстер Сільвіо Данаїлов, спонсором турніру виступав болгарський оператор мобільного зв'язку M-Tel.
В 2005–2007 рр. турнір проводився в приміщенні готелю «Гранд Готель Софія», в 2008 році в будівлі «Центрального військового клубу», в 2009 році в павільйоні навпроти театру імені Івана Вазова.

Змагання проводилися за круговою системою (кожен гравець грає один з одним по дві партії).

На турнірі були застосовані деякі нововведення, а саме:
 гравцям забороняється розмовляти під час гри між собою і пропонувати нічию.
 головний суддя може тільки в трьох випадках зарахувати нічию:

1) триразове повторення

2) вічний шах

3) теоретично нічийна позиція

В 2010 року турнір не проводився. В ці самі терміни проходив матч за титул чемпіона світу між Веселіном Топаловим та Віші Анандом.

За час проведення турнірів найкращий результат був показаний Василем Іванчуком в 2008 році, який набрав 8 очок з 10 можливих, при цьому перемігши в п'яти перших партіях поспіль.

Переможці турніру

M-Tel Masters — 2005 
Строки проведення — 11-22.05.2005 року

Місце проведення — Софія, «Гранд Готель Софія»

Категорія — ХХ

Середній рейтинг — 2746

M-Tel Masters — 2006 

Строки проведення — 10-21.05.2006 року

Місце проведення — Софія, «Гранд Готель Софія»

Категорія — ХХ

Середній рейтинг — 2744,5

M-Tel Masters — 2007 
Строки проведення — 09-20.05.2007 року

Місце проведення — Софія, «Гранд Готель Софія»

Категорія — XIX

Середній рейтинг — 2725

Примітки

M-Tel Masters — 2008 
Строки проведення — 08-18.05.2008 року

Місце проведення — Софія, будівля «Центрального військового клубу»

Категорія — ХХ

Середній рейтинг — 2737

M-Tel Masters — 2009 
Строки проведення — 13-23.05.2009 року

Місце проведення — Софія, павільйон навпроти театру імені Івана Вазова

Категорія — ХХ І

Середній рейтинг — 2755

Посилання 
 M-Tel Masters main website 
 M-Tel Masters 2006 website 
 Гранд Готель Софія
 M-Tel Masters 2009 website 

Шахові змагання у Європі